Televisie en film
 Witness (1985), een Amerikaanse speelfilm uit 1985
 Witness (1988), een Indiase speelfilm in Malayalam uit 1988
 The Witness (1993), een korte Amerikaanse televisiefilm uit 1993
 The Witness (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1960

 Media
 The Wittness (krant), een Engelstalige krant in KwaZulu-Natal (Zuid-Afrika)

 Muziek
 Witness (album)
 Witness (Matthews), een album van de Amerikaans-Britse muziekgroep More Than a Song

 Computerspellen
 The Witness (computerspel uit 1983), interactieve fictie
 The Witness (computerspel uit 2016), een puzzelspel van Thekla, Inc.

 Organisatie
 Witness (organisatie), mensenrechtenorganisatie opgericht in 1992 door Peter Gabriel en Michael Posner